Wuhan Open 2019 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourt-baner i Optics Valley International Tennis Center i Wuhan, Folkerepublikken Kina i perioden 22. - 29. september 2019. Det er den sjette udgave af Wuhan Open.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 2.527.250 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 56 spillere, der fordeler sig på:
 44 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 12. august 2019 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen, og den blev spillet i perioden 20. - 21. september 2019.

Damedouble 

Damedoublerækken har deltagelse af 28 par, der fordeler sig på:
 ? direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ? par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Wuhan Open

Noter 

2019
WTA Tour 2019